Birdman pode referir-se a:
 Birdman and the Galaxy Trio, desenho animado
 Birdman (rapper), músico
 Birdman (jogador de basquete), atleta
 Birdman, filme de 2014.

Desambiguação